Desa Kedungwringin kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungwringin (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,54, long 109,50), 
 Desa Kedungwringin (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,55, long 109,11), 
 Desa Kedungwringin (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,44, long 109,22), 
 Desa Kedungwringin (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar